ФРГ принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) во второй раз, и завоевала три бронзовые, две серебряные и две золотые медали. Сборную страны представляли 20 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1968
Страны на зимних Олимпийских играх 1968 года